Ревенант () — у світі World of Darkness — це людина, яка народилася від матері-гуля. Вона від народження володіє здібностями гуля, зокрема, можливістю використовувати Дисципліни і слабкістю, аналогічною клановим слабкостям вампірів. Для підтримки цих здібностей йому не обов'язково пити кров вампірів. Ревенанти живуть довго, близько 400 років, і можуть ще продовжити своє життя тим же способом, що й гулі.

Ревенанти можуть розмножуватися статевим шляхом; дитина двох ревенантів теж є ревенантом. Вампіри деяких кланів, таких як Тзіміцу та Тремере, розводять цілі династії ревенантів як слуг. Ці сім'ї, як правило, живуть далеко від людського суспільства, і в них часто практикуються огидні за людськими мірками норми поведінки. Ревенанти, що особливо відзначилися, отримують Становлення і стають вампірами.

Dungeons & Dragons 
Ревенантом у другій редакції AD & D називався тип нежиті, що виходить з дуже витривалих (Статура 18 +), розумних (Інтелект 16 +) і сильних духом (Мудрість 16 +) істот, що були несправедливо вбиті і встали з могили заради помсти. Це один із рідкісних нейтральних типів нежиті, на який не діє свята вода. Максимальна тривалість життя ревенанта — півроку, він розпадається на порох у разі успіху своєї місії, гине при спаленні.

Джерела

Посилання 
 Офіційний сайт Світу темряви 
 Вікіпроєкт зі Світу темряви 

World of Darkness (Світ Пітьми)